Ла Просперидад има више значења:

 Ла Просперидад (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Просперидад (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику